Сезон 1994/95 стал для «Манчестер Юнайтед» третьим сезоном в Премьер-лиге, и 20-м подряд сезоном в высшем дивизионе английского футбола. Сезон команда завершила без трофеев (без учёта Суперкубка Англии).

Перед началом сезона в «Юнайтед» перешёл Дэвид Мэй из клуба «Блэкберн Роверс». В январе клуб подписал Энди Коула из «Ньюкасл Юнайтед» за рекордную сумму в £7 млн. Также в январе 1995 года Эрик Кантона попал в эпицентр скандала в матче против «Кристал Пэлас». После удаления с поля француз напал на фаната «Кристал Пэлас», ударив его ногой, за что получил восьмимесячную дисквалификацию.

Борьба за чемпионский титул Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Блэкберном» шла до последнего тура. В последнем туре Блэкберн проиграл «Ливерпулю», и в случае своей победы «Юнайтед» стал бы чемпионом. Однако команда лишь сыграла вничью с «Вест Хэм Юнайтед» и уступила чемпионский титул. Кроме того, «Юнайтед» дошёл до финала Кубка Англии, но и в нём не смог одержать победу, проиграв «Эвертону».

По окончании сезона команду покинули Пол Инс, Марк Хьюз и Андрей Канчельскис.

Предсезонные и товарищеские матчи

Обзор участия в турнирах

Суперкубок Англии

Премьер-лига 
См. также: Премьер-лига в сезоне 1994/95

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Кубок Футбольной лиги

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап 

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
!width=175|Team
!width=20|
!width=20|
!width=20|
!width=20|
!width=20|
!width=20|
!width=20|
!width=20|
|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"| Гётеборг
|6||4||1||1||10||7||+3||9
|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"| Барселона
|6||2||2||2||11||8||+3||6
|-
|align="left"| Манчестер Юнайтед
|6||2||2||2||11||11||0||6|-
|align="left"| Галатасарай
|6||1||1||4||3||9||−6||3'|}

 Статистика игроков 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

 Трансферы 

 Примечания 

 Ссылки 
 Сезон 1994/95 на сайте StretfordEnd.co.uk'' 

1994-1995
Манчестер Юнайтед